Васильевщина — название населённых пунктов.

Россия 
 в Новгородской области
 Васильевщина — в Демянском районе;
 Васильевщина — в Парфинском районе;
 Васильевщина — в Старорусском районе;
 в Псковской области
 Васильевщина — в Гдовском районе;
 в Смоленской области
 в Сафоновском районе:
 Васильевщина — в Казулинском сельском поселении;
 Васильевщина — в Николо-Погореловском сельском поселении.
 в Тамбовской области
 Васильевщина — прежнее название села Покрово-Васильево в Пичаевском районе (до 1928 года — в Моршанском уезде Тамбовской губернии).